Juan de Haro puede hacer referencia a:
 Juan de Haro (f. 1326), noble castellano.
 Juan de Haro y Sanvítores (1545-1631), militar español.
 Juan de Haro Piñar (1924-2003), arquitecto español.